Transport:
 Línia 6 (Rodalies València).
 Línia 6 del metro de Barcelona.
 Línia 6 del metro de València.
 Línia 6 del metro de París.
 Línia 6 del TRAM Metropolità d'Alacant.
 Línia 6 (Rodalies Barcelona).
 Línia 6 (Regional País Valencià).